Уильям Сатклиф (; 9 марта 1971) — английский романист.

Биография 
Уильям Сатклифф родился в 1971 году. Учился в школе для мальчиков Haberdashers' Aske's (), где его одноклассником был ныне знаменитый британский актёр Саша Барон Коэн. Окончил Кембридж, где играл в знаменитой комической труппе «Рампа», с которой гастролировал по всей Европе.

В это же время он начал писать свою первую книгу «Новенький» (в других переводах «Новый герой»). Роман снискал большую популярность в рядах английской молодежи. Следующим успешным романом стала книга о группе студентов-англичан, которые отправляются в путешествие по Индии, слабо представляя, чего от неё ждать. Прозу Сатклифа можно охарактеризовать как сатирическую, а первую книгу автора называют автобиографической. В его романах затрагиваются актуальные молодёжные темы: секс, флирт, мужская дружба. Критики принимают его весьма благосклонно.

Некоторое время Сатклиф работал гидом во Франции, на телевидении. Но позднее сосредоточился на литературе. Уильям Сатклиф женат на писательнице Мэгги О`Фаррелл.

Библиография 
 Новенький  (1996)
 А ты попробуй  (1997)
 Любовный многоугольник  (2000)
 Дурное влияние  (2004)
 Whatever Makes You Happy (2008)

Ссылки 
 William Sutcliffe's Top 10 relationship novels in The Guardian

Примечания 

Английские писатели
Писатели Великобритании
Персоналии по алфавиту
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Эммануил-колледжа (Кембридж)